Les élections législatives groenlandaises de 2002 se sont déroulées le .

Le parti social-démocrate indépendantiste Siumut obtient 10 des 31 sièges du Parlement. Son leader, Hans Enoksen, devient Premier ministre. Pour la première fois, Inuit Ataqatigiit dépasse Atassut et devient le deuxième parti en nombre de députés. Un nouveau parti de centre droit, Demokraatit, fait son entrée au Parlement.

Système électoral 
L'Inatsisartut est le parlement monocaméral du Groenland, pays constitutif du royaume du Danemark. Il est composé de  pourvus pour quatre ans au scrutin proportionnel plurinominal de liste dans une seule circonscription électorale. Après décompte des voix, les sièges sont répartis selon la méthode d'Hondt, sans seuil électoral.

Résultats

Notes et références 

2002
2002 au Danemark
Politique en décembre 2002